Orgeres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Orgères, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Orgères, Orne, Département de l'Orne, 
 Orgères-en-Beauce, Eure-et-Loir,